Josh Barker (né le  à Swift Current, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Bears de Brown || ECAC ||31 ||2 ||13 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Bears de Brown || ECAC ||27 ||3 ||6 ||9 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Bears de Brown || ECAC ||29 ||3 ||4 ||7 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Bears de Brown || ECAC ||27 ||2 ||2 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Express de Roanoke || ECHL ||65 ||4 ||6 ||10 ||45 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2003-2004 || Express de Roanoke || ECHL ||60 ||1 ||12 ||13 ||25 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2004-2005 || Ice Gators de la Louisiane || ECHL ||58 ||5 ||17 ||22 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Rote Teufel Bad Nauheim || Oberliga ||26 ||0 ||7 ||7 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2005-2006 || Thunder de Wichita || LCH ||25 ||1 ||8 ||9 ||38 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6

Notes et références 

Naissance en novembre 1977
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EC Bad Nauheim